Požega ima više značenja:

 Požega, grad u Hrvatskoj
 Požega (Srbija), grad u Srbiji
 Požega (Novi Pazar, Srbija), naselje u općini Novi Pazar, Srbija (pošta Sopoćani)
 požegača, vrsta krupne i slatke šljive (Prunus insititia)
 Požega (prezime):
 Zvonimir Požega, nogometni reprezentativac, član NK "Hajduk" (1913-1941)

Izvori 
 ,